L'espressione "ebreo errante" può riferirsi a:
Ebreo errante: figura della mitologia cristiana medievale

Letteratura
L'ebreo errante (Le Juif errant): romanzo francese del 1844 di Eugène Sue

Teatro
L'ebreo errante (Le Juif errant): grand opéra del 1852 di Fromental Halévy, liberamente ispirata al romanzo di Sue.

Cinema
L'ebreo errante (Le juif errant): cortometraggio muto francese del 1904 diretto da Georges Méliès
L'ebreo errante film muto italiano del 1916 diretto da Umberto Paradisi
L'ebreo errante (The Wandering Jew): film muto inglese del 1923 diretto da Maurice Elvey 
L'ebreo errante (Le Juif errant), film muto (Francia) diretto da Luitz-Morat. 1926
L'ebreo errante (The Wandering Jew): film statunitense in lingua yiddish del 1933
The Eternal Jew: altro film statunitense in lingua yiddish del 1933
L'ebreo errante (The Wandering Jew): film britannico del 1933 diretto da Maurice Elvey, già autore di un film omonimo nel 1923
L'ebreo errante (Der ewige Jude): film tedesco del 1940 diretto da Fritz Hippler, realizzato per propaganda nazista antisemita
L'ebreo errante: film italiano del 1948 diretto da Goffredo Alessandrini